Алекса́ндр Серге́евич Васюно́в () — российский хоккеист, левый нападающий. Погиб в авиакатастрофе на 24-м году жизни.

Биография 
Воспитанник ярославской хоккейной школы. В 2004—2007 годах выступал за ярославский молодёжный клуб «Локомотив-2», а в 2005—2008 годах за сам «Локомотив».

С 2008 года играл за фарм-клубы «Нью-Джерси Девилз» в АХЛ: «Лоуэлл Девилз» в 2008—2010 годах и «Олбани Девилз» в 2010—2011 годах. В сезоне 2010/2011 играл также за сам «Нью-Джерси Девилз» в НХЛ.

В 2011 году вернулся в родной клуб. Погиб вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при вылете самолёта из ярославского аэропорта на первый матч нового сезона в Минске. Похоронен на Леонтьевском кладбище Ярославля.

Статистика

Клубная карьера

В сборной 

Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Похороненные на Леонтьевском кладбище Ярославля